Кастехо́н () — испанский топоним, а также фамилия.

Топоним 
 Кастехон (Куэнка) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Кастехон (Наварра) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Кастехон-де-Сос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Кастехон-де-лас-Армас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Кастехон-дель-Пуэнте — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Кастехон-де-Вальдехаса — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Кастехон-де-Торнос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Кастехон-де-Монегрос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.
 Кастехон-де-Аларба — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.
 Кастехон-де-Энарес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

Фамилия 
 Кастехон Эспиноса, Антонио (1896—1979) — испанский военачальник.
 Санчес Перес-Кастехон, Педро (род. 1972) — испанский экономист и политик, глава правительства Испании (с 2018 года).